Ромийи-сюр-Андель () — кантон во Франции, находится в регионе Нормандия, департамент Эр. Входит в состав округа Лез-Андели.

История 

Кантон образован в результате реформы 2015 года  путём объединения кантонов Лион-ла-Форе и Флёри-сюр-Андель, а также четырех коммун кантона Жизор.

1 января 2017 года коммуны Гайарбуа-Кресанвиль и Гренвиль объединились в новую коммуну Валь-д'Орже.

Состав кантона с 1 января 2017 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2018 г.):

 Амфревиль-ле-Шан (450 чел.)
 Баквиль (630 чел.)
 Безю-ла-Форе (325 чел.)
 Бокантен (122 чел.)
 Бофисель-ан-Лион (188 чел.)
 Бур-Бодуэн (701 чел.)
 Бушвильер (81 чел.)
 Валь-д'Орже (990 чел.)
 Вандримар (958 чел.)
 Васкёй (354 чел.)
 Дувиль-сюр-Андель (448 чел.)
 Ле-Тронке (512 чел.)
 Лез-Ог (658 чел.)
 Летгив (206 чел.)
 Лийи (82 чел.)
 Лизор (340 чел.)
 Лион-ла-Форе (717 чел.)
 Лорло (131 чел.)
 Мартаньи (151 чел.)
 Менескевиль (465 чел.)
 Мениль-су-Вьен (106 чел.)
 Менвиль (434 чел.)
 Перьер-сюр-Андель (1 798 чел.)
 Перрюэль (467 чел.)
 Пон-Сен-Пьер (1 143 чел.)
 Радпон (657 чел.)
 Ренвиль (193 чел.)
 Розе-сюр-Льер (522 чел.)
 Ромийи-сюр-Андель (3 277 чел.)
 Туфревиль (352 чел.)
 Увиль-ан-Вексен (234 чел.)
 Флёри-ла-Форе (261 чел.)
 Флёри-сюр-Андель (1 838 чел.)
 Флипу (323 чел.)
 Шарлеваль (1 761 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Марин Ле Пен 37,3 % голосов против 23,9 % у Эмманюэля Макрона и 14,9 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победила Ле Пен, получившая 56,7 % голосов. (2017 год. 1 тур: Марин Ле Пен – 33,6 %, Эмманюэль Макрон – 18,1 %, Жан-Люк Меланшон – 17,4 %, Франсуа Фийон – 17,3 %; 2 тур: Ле Пен – 51,1 %. 2012 год. 1 тур: Николя Саркози и Марин Ле Пен — 25,2 %, Франсуа Олланд — 24,8 %; 2 тур: Олланд — 51,4 %. 2007 год. 1 тур: Саркози — 29,1 %, Сеголен Руаяль — 22,7 %; 2 тур: Саркози — 54,1 %).

С 2015 года кантон в Совете департамента Эр представляют бывший вице-мэр коммуны Флёри-сюр-Андель Франсуаза Кольмар (Françoise Collemare) и мэр коммуны Лион-ла-Форе Тьерри Плувье (Thierry Plouvier) (оба – сначала Республиканцы, затем Разные правые).

Ссылки 

Кантоны департамента Эр